Карнийские Альпы (, ) — горный хребет в Южных Известняковых Альпах на границе между Австрией и Италией. Располагаются на территории Восточного Тироля, Каринтии и Фриули (провинция Удине). Разделяются Гайльской долиной на собственно Карнийские Альпы и Гайльтальские Альпы.

Получили своё название в честь Римской провинции — .

Горы в свою очередь дали название эпохе геохронологической шкалы — карнийскому веку (начало позднего (верхнего) триасового периода).

Протягивается с запада на восток на 120 км, между рекой Гайль, притоком Дравы и рекой Тальяменто, которая образует границу между Австрией и Италией в этом районе.

Наиболее важные вершины горного хребта:
 Хоэ-Варте (Coglians) (2780 м)
 Келлерванд (2775 м)
 Чима деи Прети (2703 м)
 Монте Кавалло (2251 м)
 Монте Перальба (2691 м)
 Монте Кридола (2581 м)

Среднегодовое количество осадков больше, чем в других частях Альп, составляет около 3 тыс. мм.

Примечания

Ссылки 
 
 

Горные хребты Австрии
Южные Известняковые Альпы
Горные хребты Италии